Торвискон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 51 км². Население — 788 человек (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Torvizcón realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Torvizcón

Муниципалитеты Гранады